Carolyn Harris est un nom pouvant désigner:

 (1849-1910), lichénologiste américaine
 (1947-1997), conservatrice et libraire américaine
Carolyn Harris (1960-), femme politique britannique, du Pays de Galles

Voir aussi

Harris, Carolyn